Encinasola steht für mehrere geographische Bezeichnungen. Das sind:

 Encinasola (Huelva), spanische Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Andalusien.
 Encinasola de los Comendadores, spanische Gemeinde in der Provinz Salamanca in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-León.
 Encinasola de las Minayas, Ortsteil der spanischen Gemeinde Tabera de Abajo in der Provinz Salamanca.